Amapala kan syfta på:

 Amapala (djur), ett släkte insekter

Geografi

Honduras 

 Amapala (kommun), Departamento de Valle, 
 Amapala (ort), Departamento de Valle,